HMS Queen Elizabeth je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Queen Elizabeth (1913)
 HMS Queen Elisabeth (R08) letalonosilka razreda CVA-01 

Queen Elizabeth